Люшер:

 Люше́р, французская фамилия Luchaire
 Люшер, Ашиль (1846—1908) — французский историк-медиевист и филолог.
 Люшер, Коринн (1921—1950) — французская актриса.

Лю́шер, немецкая фамилия Lüscher
 Люшер, Макс (1923—2017) — швейцарский психолог.